Лозновское сельское поселение — муниципальное образование в Цимлянском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Лозной.

Административное устройство 
В состав Лозновского сельского поселения входят:
 хутор Лозной (1680 жителей);
 станица Камышевская (965 жителей);
 хутор Карпов (180 жителей);
 станица Лозновская (620 жителей);
 хутор Ломовцев (96 жителей);
 хутор Рынок-Каргальский (36 жителей);
 посёлок Синий Курган (170 жителей);
 посёлок Сосенки (560 жителей).

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Цимлянского района